Der Launch Complex 12 (LC-12) ist eine nicht mehr genutzte Startrampe der Cape Canaveral Space Force Station (ehemals CCAFS) auf Merritt Island, Cape Canaveral in Florida, USA. Sie wurde vom Ende der 1950er bis Ende der 1960er Jahre hauptsächlich zu Starts für Test- und Entwicklungsflüge der Atlas-Interkontinentalrakete genutzt.

Auch von der NASA wurden von LC-12 verschiedenste Nutzlasten gestartet. So wurden zwei der frühen Pioneer-Mondsonden sowie alle Ranger-Mondsonden von hier gestartet. Auch vier Mariner-Sonden wurde von LC-10 gestartet.

1967 wurde LC-12 zusammen mit den Geschwisterstartrampen LC-11 und LC-14 offiziell stillgelegt.

Startliste

Einzelnachweise

Weblinks 
 

Launch Complex 12
NASA
Raketenstartplatz (Raumfahrt)
Bauwerk im Brevard County
Verkehrsbauwerk in Florida